The Blitz, campanya aèria alemanya contra la Gran Bretanya, durant la II Guerra mundial.

 Escacs blitz, modalitat d'escacs ràpids.

 Blitz (pel·lícula), pel·lícula britànica de 2011.